Изоткино — название населённых пунктов в России:

 Изоткино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Изоткино — деревня в Звениговском районе Марий Эл.